Zona Industriale II ima više značenja:
 Zona Industriale II, Bolzano
 Zona Industriale II, Catanzaro
 Zona Industriale II, Torino